Suzhou är ett namn på flera städer och områden i Kina och kan syfta på följande:

Suzhou (),  stad på prefekturnivå i Jiangsu-provinsen
Suzhou, Anhui (), stad på prefekturnivå i Anhui-provinsen
Suzhou, Gansu (), distrikt i staden Jiuquan, Gansu-provinsen

WP:Projekt Kina